Moder kan syfta på:

 Moder – den kvinnliga parten i ett föräldraskap
 En moder (film) – en film från 1926 i regi av Vsevolod Pudovkin, originaltitel Мать
 En moder (pjäs) – en pjäs från 1895 av Elin Ameen
 En moder (roman) – en roman från 1907 av Maksim Gorkij originaltitel ''Мать'